Rosskümmel (älter Roßkümmel) steht für:
 Gewöhnlicher Rosskümmel, Pflanzengattung Rosskümmel (Laser)

Pflanzenarten:
 Gewöhnlicher Rosskümmel (Laser)
 Laser trilobum, siehe Apioideae
 Echter Haarstrang
 Wiesen-Kerbel
 Behaarter Kälberkropf